Numele de Budacu poate să însemne:

 Budacu de Jos, Bistrița-Năsăud 
 Budacu de Sus, Bistrița-Năsăud
 Muntele Budacu